Науменко Владимир Александрович —  (2010), старший научный сотрудник,  ведущий специалист Украины по глазным проявлениям сахарного диабета, заместитель директора по научной и лечебной работе ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова НАМН Украины». Автор 120 научных работ, 13 патентов.

Научная деятельность 
Разработка и применение лазерных методов лечения при сосудистых, дистрофических, онкологических заболеваниях глаза, основанных на изучении селективного воздействия лазерного излучения на различные структуры глаза.
За время своей работы подготовил трех кандидатов медицинских наук.

Членство в профессиональных обществах 
Состоит в Обществе офтальмологов Украины, Европейском обществе специалистов по сетчатке «EURETINA».

Ссылки 
 Наталья Пасечникова: «Для меня самое значимое в работе — успехи моих учеников»
 Официальный сайт ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова НАМН Украины»

Офтальмологи Украины